Schulze är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Schulze, svensk författare
 Ernst Schulze, tysk poet
 Franz Eilhard Schulze, tysk zoolog
 Friedrich Gottlob Schulze
 Gottlob Ernst Schulze, tysk filosof
 Hermann Schulze-Delitzsch
 Hans Schulze, norsk författare
 Ingo Schulze
 Johann Heinrich Schulze, tysk läkare
 Karl Schulze
 Klaus Schulze, tysk musiker
 Matt Schulze
 Norbert Schultze
 Patrick Schulze
 Wilhelm Schulze, tysk språkvetare

Se även 

 Schultz
 Schulz
 Schultze
 Schulze-metoden

Tyska efternamn